Tsiklitiras ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantinos Tsiklitiras (1888–1913), griechischer Sportler und Olympiasieger
 Leonidas Tsiklitiras, griechischer Turner